MZT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Mazatlán, Mazatlán, Messico